Јуре Кавшек је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1968. || Пета заседа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Пролећни ветар || Мито
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Децембарска киша || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2008. || Страсти (ТВ серија) || Боштјан
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци